Marginella är ett släkte av snäckor. Marginella ingår i familjen Marginellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Marginella